PK est un sigle, qui signifie :
 Point kilométrique, bornage kilométrique surtout utilisé, en France, sur les chemins de fer, autoroutes et voies rapides pour permettre de situer un endroit précis sur ces dernières ;
 Psychokinèse, faculté métapsychique d'agir directement sur la matière, par l'esprit,
 Propagandakompanie unités attachées aux armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale chargée de la propagande nazie
 Player Killer, un mot du Lexique du MMOG,
 Perek-Kohoutek, un catalogue de nébuleuses planétaires en astronomie,
 Primary Key , clé primaire dans le contexte des bases de données,
 Poulemiot Kalachnikova (пулемёт Калашникова), nom russe de la mitrailleuse Kalachnikov,
 point K, un point caractéristique d'un tremplin de saut à ski.
 Parkour, une discipline sportive et acrobatique.
 pyruvate kinase, une enzyme de la glycolyse. 

PK est un symbole, qui signifie :
 pétakelvin, unité de mesure de température

PK est un code, qui signifie :
 Indonésie
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs
 Pakistan
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .pk
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Pk est une abréviation, qui signifie :
 pourquoi: Argot Internet.
 parce que.

Pk est un symbole, qui représente la valeur de test à l'arrachement pur, en daN, selon la norme NF P 30-310. 

pK est un symbole, qui signifie :
 picokelvin, unité de mesure de température

pK est une abréviation, qui signifie :
 Potentiel de dissociation d'un composé chimique.

PK est le titre de plusieurs œuvres :
 P.K. est un manhwa du dessinateur Park Chul-ho et du scénariste Lee Jong-kyu.
 PK est un film indien de Rajkumar Hirani sorti en 2014.

Abréviation
Code